Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2009 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Venus Williams. Das Finale bestritten Serena Williams und Venus Williams, welches Serena Williams in zwei Sätzen gewann.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2009